Анто́н Алекса́ндрович Ме́льник (род. 9 января 1984, Свердловск) — продюсер, член Союза кинематографистов России, член Академии кинематографических искусств «Ника», лауреат премии «Ника». Сын режиссёра Александра Мельника (1958—2021).

Образование 
 Институт практического востоковедения (тема исследования: «Социально-экономические аспекты киноиндустрии в Индии», сведения о годе отсутствуют);
 Магистратура экономического факультета МГУ (тема исследования: «История управленческой мысли в производстве услуг (на примере киноиндустрии»).

Деятельность 
В 2003 году инициировал создание кинокомпании «Андреевский флаг». В настоящее время является её главой.

Фильмография 
 «Маяк» (Россия), 2006 год — участник российских и международных конкурсов: ММКФ, «Окно в Европу», Роттердамский кинофестиваль и других.
 «Монгол» (Россия / Казахстан / Германия), 2006 год — номинация на «Оскар», режиссёр Сергей Бодров-старший.
 «Новая Земля» (Россия), 2008 год — участник фестиваля Кинотавр; приз «за лучшую операторскую работу» (Илья Дёмин) и специальный диплом жюри «За удачный коммерческий проект».
 «Территория» (Россия), 2015 год.

Примечания

Ссылки 
 интервью журналу Кинобизнес
 «Маяк» на Arthouse
 Официальный сайт фильма «Монгол»

Выпускники вузов Москвы